Hatti puede referirse a:

 Hatti, reino de Anatolia central, que se desarrolló entre los siglos XVII y XII a. C.
 Los hatianos, un pueblo no indoeuropeo del III y II milenio a. C.
 Las áreas al oeste del río Éufrates controladas por los reinos neohititas (1000-700 a. C.).
 hatti o hático, idioma no indoeuropeo hablado en Asia Menor entre el III y II milenio a. C.

Palabras 
 Hatti, palabra panyabí que designa una pequeña tienda al lado de una carretera.

Lugares 
 Hatti, localidad del distrito de Raichur, en el estado de Karnataka (India).
 Hatti, localidad del distrito de Davanagere, en el estado de Karnataka (India).
 distrito de Hatti, subdivisión administrativa de Irán.